Meador steht für:

 Meador (Kentucky), gemeindefreies Gebiet im Allen County, Kentucky, Vereinigte Staaten
 Meador (West Virginia), gemeindefreies Gebiet im Mingo County, West Virginia, Vereinigte Staaten
 Meador (Virginia), Vereinigte Staaten
 Meador Grove im Bell County, Texas, Vereinigte Staaten

Meador ist der Familienname folgender Personen:

 Eddie Meador (* 1937), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Joshua Meador (1911–1965), US-amerikanischer Spezialeffektkünstler, Animator und Maler